Pierre Even (ciclista) (Pont-l'Évêque, 1929 - Caen, 2001), ciclista francès
 Pierre Even (compositor) (Wiesbaden, 1946), compositor luxemburguès